Agde bezeichnet:

 Agde, französische Stadt im Département Hérault

Agde ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Agde (1889–1944), deutscher Chemiker
 Günter Agde (* 1939), deutscher Medienwissenschaftler und Journalist
 Hellmut Agde (1909–1940), deutscher Pädagoge und Autor

Siehe auch:
 Agthe
 Akte (Begriffsklärung)